Le Championnat de France de National 2 1995-1996 est la  du championnat de France de football de quatrième division. 

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-douze clubs français répartis en quatre groupes de dix-huit clubs, en une série de trente-six rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National 1 lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en National 3.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 1995-1996. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en National 2, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend quatre groupes de dix-huit équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Phase finale 
La phase finale oppose les vainqueurs de chaque groupe sous forme de demi-finale et finale sur un seul match.

Demi-finale 
 AJ Auxerroise  bat FC Bourges 2-2  puis 3-1 aux .
 US Lusitanos Saint-Maur bat Stade montois 2-2  puis 5-3 aux .

Finale 
L'équipe réserve de l'AJ Auxerre remporte le titre de champion grâce à des buts de Danjou () et Lepaul () contre un but de Davezac ().
 AJ Auxerroise  bat US Lusitanos Saint-Maur 2-1 .

Barrages d'accession 
Les barrages d'accession en N1 sont constitués de deux confrontations en match aller-retour opposant un représentant de chaque groupe. Ils voient la promotion de Vitrolles et de Cherbourg.
 AS Cherbourg bat Clermont Foot 0-0 au match aller en Auvergne puis 1-0  au match retour.
 ES Vitrolles bat Le Touquet AC 1-0 puis 1-0.

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 1995-1996
 Championnat de France de football 1995-1996
 Championnat de France de football D2 1995-1996
 Championnat de France de football National 1 1995-1996
 Championnat de France de football de National 3 1995-1996

Liens externes 
 Le National 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 2
France
Championnat de France en 1995
France
Championnat de France en 1996
France